Ropar kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Ropar,

Indien 

 Rūpnagar (ort i Indien), Punjab, Rupnagar, 
 Rupnagar (distrikt), Punjab, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar